Maria João Domingues (Porto, 30 de Janeiro de 1992) é uma modelo e apresentadora de televisão portuguesa.

Biografia 
Com apenas 14 anos deu os primeiros passos no mundo da moda, onde realizou vários trabalhos fotográficos.

Em Junho de 2008 e 2009, realizou um editorial para a revista Noivas de Portugal na qual foi modelo fotográfico de uma criadora nacional, durante dois anos, para a respetiva revista, tendo também participado em vários trabalhos para a apresentação de penteados de noiva. 

Desde então, tem vindo a participar em vários projetos e popularizou-se no Concurso do Jornal Record (Miss Fanática Record)  em 2012, onde foi eleita modelo do mês e vencedora final do concurso, a nível nacional, tendo sido a única modelo a atingir mais de cerca de 1.274 milhões de visualizações, isto apenas em inícios do próprio concurso.

Vários outros trabalhos foram realizados, nomeadamente capas de revistas e em 2013, estreou-se como apresentadora e assistente de palco na cadeia televisiva Regiões TV (RTV).

Ainda em 2013, Maria João Domingues protagoniza uma sessão fotográfica na praia, da autoria de Maria Vasconcelos. 

Na revista, a modelo é apelidada de «Uma Bomba do Norte», numa referência à cidade Invicta, onde vive. 

Mais tarde, em entrevista para o programa televisivo Fama Show  na SIC, a modelo é igualada a celebridades como Carmen Electra, Pamela Anderson ou, até mesmo, Marilyn Monroe que ficaram bastante conhecidas pela sua aparição na Playboy. 

Naturais de Arcos de Valdevez
Modelos de Portugal
Apresentadores de televisão de Portugal